Numele de Plopeni se poate referi la:

 Localități din România
 Plopeni, un oraș în județul Prahova
 Plopeni, o localitate din comuna Dumbrăvești, județul Prahova
 Plopeni, o localitate din județul Suceava
 Plopeni, o localitate din județul Vaslui
 Plopeni, o localitate din județul Constanța

Vezi și 
 Plop (dezambiguizare)
 Plopu (dezambiguizare)
 Plopi (dezambiguizare)
 Plopiș (dezambiguizare)

Toponime românești